1 dzielnica miasta:
 Staszyce – dzielnica Piły
1 miejscowość w Polsce:
 Staszyce – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica